

Persone 
Asia Durr (1997) – cestista statunitense
Clifford Durr (1899-1975) – avvocato e attivista statunitense
Shajar al-Durr (...–1257) – schiava, favorita del sultano ayyubide d'Egitto, al-Ṣāliḥ Ayyūb
Virginia Foster Durr (1903-1999) – attivista statunitense per i diritti civili

Pagine correlate
Dürr